UTMF peut désigner :
 Ultra-Trail Mt.Fuji, compétition de course à pied au Japon

Sigle de 4 caractères